Navarro County, een county in de Verenigde Staten
 Navarro (Texas), een plaats in de gelijknamige Amerikaanse county
 Navarro (partido), partido in provincie Buenos Aires, Argentinië
 Navarro (Buenos Aires), plaats in gelijknamige partido in provincie Buenos Aires, Argentinië
 Navarro (televisieserie), een Franse televisieserie
Personen
 Iván Navarro, Spaans tennisser
 Daniel Navarro, Spaans wielrenner